Cagnac steht für:
Bernard Cagnac (1931–2019), französischer Physiker
den französischen Ort Cagnac-les-Mines